Miejscowości w USA:
 Minneapolis – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Minneapolis – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Hennepin
Gminy w USA:
 Minneapolis (ang. Minneapolis Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Avery